Battaglia di Albert (1914) – parte della Corsa al mare durante la prima guerra mondiale
Battaglia di Albert (1916) – inizio della battaglia della Somme
Battaglia di Albert (1918) – preparatoria alla seconda battaglia della Somme